

Cattolicesimo 
Pietro Romano o Pietro II – ipotetico papa della Chiesa cattolica menzionato nella cosiddetta profezia di Malachia
Pietro II – abate e beato
Pietro II – nome di vari antipapi moderni
Pietro II – vescovo di Asti dal 1040 al 1054
Pietro II – vescovo di Novara dal 957 al 964

Sovrani 
Pietro II di Arborea, Re di Arborea (1211-1241)
Pietro II Candiano, doge di Venezia
Pietro II di Aragona, re di Aragona e conte di Barcellona (1196-1213)
Pietro II di Savoia, conte di Savoia (1263-1268)
Pietro II di Sicilia, re di Trinacria (1337-1342)
Pietro II del Portogallo, re del Portogallo (1683-1706)
Pietro II di Russia, imperatore di Russia (1727-1730)
Pietro II del Brasile, imperatore del Brasile (1831-1889)
Pietro II di Iugoslavia, re di Iugoslavia (1934-1945)
Pietro II Petrović-Njegoš, principe-vescovo del Montenegro (1813-1851)